Die Island Games 2011 waren die 14. Auflage der Spiele. Sie fanden vom 25. Juni bis zum 1. Juli 2011 zum zweiten Mal nach 1993 auf der Isle of Wight statt. Es nahmen 2311 Athleten teil.

Teilnehmende Inseln

Sportarten

Programm

Medaillenspiegel 

Guernsey gewann somit zum dritten Mal die Medaillenwertung.

Weblinks 

 Isle of Wight 2011 (englisch)
 Island Games 2011 (englisch)

Multisportveranstaltung 2011
2011
Sportveranstaltung auf der Isle of Wight